Ivan Benković (slikar), hrvatski slikar
 Ivan Benković (nogometaš), hrvatski nogometaš